Il termine di lingua inglese "guest" significa in italiano "ospite".

Astronomia
 4325 Guest – asteroide della fascia principale

Cinema
 The Guest – film del 1924 diretto da William Nigh
 The Guest – film del 1930 diretto da Richard C. Currier
 The Guest – film del 2014 diretto da Adam Wingard

Musica
 The Guest – album musicale dei Phantom Planet

Persone
 Christopher Guest (1948) – attore, regista e musicista statunitense
 Frederick Guest (1875-1937) – politico britannico
 Henry Guest (1874-1957) – politico britannico
 Irene Guest (1900-1970) – nuotatrice statunitense
 Val Guest (1911-2006) – regista, sceneggiatore e attore britannico

Altro
 USS Guest (DD-472) – cacciatorpediniere classe Fletcher della United States Navy usato dal 1942 al 1946
 Guest – termine inglese alternativo a guest cast e recurring cast usato per indicare il cast ricorrente di una fiction televisiva

Pagine correlate
Thomas Guest